Berneis ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Berneis (1883–1916), deutscher Maler und Kampfflieger
 Louis Berneis (1854–1930), deutscher Schuhfabrikant, Ehrenbürger von Herzogenaurach
 Nadine Berneis (* 1990), deutsche Schönheitskönigin und Miss Germany 2019
 Peter Berneis (1910–1985), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bernays